Pumpkin (englisch: Kürbis) steht für:
 Pumpkin (Film), US-amerikanische Filmkomödie von Anthony Abrams und Adam Larson Broder (2002)
 Pumpkin (Georgia), Unincorporated Community im Paulding County, Georgia, USA
 Pumpkin (Katze), britische Hauskatze, bekannt durch die Harry-Potter-Filmreihe
 Pumpkin, ein Album des Musikers Buckethead aus dessen Pike-Serie, siehe Buckethead/Diskografie#Pike Serie